Lersch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Maximilian Lersch (1817–1902), deutscher Arzt, Balneologe und Naturwissenschaftler
 Edgar Lersch (* 1945), deutscher Archivar und Medienhistoriker
 Emil Lersch (1879–1963), deutscher Richter am Reichsgericht und am Bundesgerichtshof
 Franz-Josef Lersch-Mense (* 1952), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen
 Gregor Lersch (* 1949), deutscher Florist
 Heinrich Lersch (1889–1936), deutscher Arbeiterdichter und Kesselschmied
 Laurenz Lersch (1811–1849), deutscher klassischer Philologe
 Markus Lersch (* 1980), deutscher Theologe
 Martin Lersch (* 1954), deutscher Zeichner, Illustrator, Maler und Musiker
 Philipp Lersch (1898–1972), deutscher Psychologe
 Willy Lersch (1914–2006), deutscher Manager